

Media 

 BFG (wapen), Big Fucking Gun, een wapen in computerspellen
 The BFG (boek) (Big Friendly Giant, Nederlands: Grote Vriendelijke Reus), een kinderboek van Roald Dahl
 The BFG (1989), gebaseerd op het boek
 The BFG (2016), gebaseerd op het boek

Anders 

 BFG (bedrijf), een opgeheven Frans motorfietsmerk
 British Forces Germany, Britse troepen gestationeerd in Duitsland
 Bullfrog Basin Airport, een vliegveld nabij Glen Canyon National Recreation Area, Utah, VS
 Bunchofuckingoofs, een Canadese hardcore punkband